Selenge kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Selenga (provins), 
 Bürengiyn Nuruu, bergskedja, 
 Selenge (distrikt i Mongoliet), Bulgan, 

Robotskapade Mongolietförgreningar